Une ultracentrifugeuse est un appareil permettant de réaliser des centrifugations à très haute vitesse, afin de séparer des particules sans les dénaturer pour autant.

 Voir aussi : Ultracentrifugation.
 Voir aussi : Ultracentrifugation gazeuse.

Équipement de laboratoire
Centrifugation